En vision artificielle ou en médecine , la fovéation est le procédé de recherche et d'obtention d'une image. Elle peut être définie comme le but de l'oculomotricité.

Liens externes 
 Bases anatomiques de l’OculoMotricité Extrinsèque chez l’homme;

Vision artificielle